Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1980-1981 è stato il 4º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola composto da 14 squadre. La prima classificata veniva promossa in Tercera División 1981-1982 e vide la vittoria finale del Tamaraceite.

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Voci correlate 
 Primera División 1980-1981 (Spagna)
 Segunda División 1980-1981 (Spagna)
 Segunda División B 1980-1981
 Coppa del Re 1980-1981

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1980
Calcio nel 1981